Franklin Paolillo (São Paulo, ) é um baterista brasileiro de rock.

Discografia 
Discografia dada pela página Perdidos no Ar:

com Rita Lee e Tutti Frutti 
 1975 - Fruto Proibido

com o Made in Brazil 
 1976 - Jack, o Estripador (bateria e percussão em duas músicas)
 1978 - Pauliceia Desvairada
 2005 - Massacre (gravado e censurado em 1977)

com o Joelho de Porco 
 1978 - Joelho de Porco
 1983 - Saqueando a Cidade

com O Terço 
 1982 - Som mais Puro

com Marcelo Nova 
 1988 - Marcelo Nova e a Envergadura Moral
 1991 - Blackout
 1994 - A Sessão sem Fim

com Marcelo Nova e Raul Seixas 
 1989 - A Panela do Diabo (com Raul Seixas, Marcelo Nova e a Envergadura Moral)

com o Camisa de Vênus 
 1995 - Plugado!
 1996 - Quem É Você?

Bateristas do estado de São Paulo
Naturais da cidade de São Paulo